Organització Britànica de Dards (del seu nom en anglès British Darts Organisation), associació rectora de l'esport dels dards a nivell mundial
 BDO International (de l'acrònim Binder, Dijker, Otte), empresa multinacional del camp de l'auditoria amb seu a Bèlgica
 Biblioteca Digital de l'ONCE, servei web de l'ONCE que dona accés a audiollibres i transcripcions Braille
 1,4-butanodiol, compost químic de la família dels diols